ALS может означать:

 ALS (синхротрон) — источник синхротронного излучения, ускорительный комплекс в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, США.
 Боковой амиотрофический склероз (Amyotrophic lateral sclerosis, ALS) — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы.